East Stoke (Dorset), een plaats in het Engelse graafschap Dorset
 East Stoke (Nottinghamshire), een plaats in het Engelse graafschap Nottinghamshire